Певческая академия Драйсига () — немецкий хоровой коллектив, действовавший в Дрездене. Был основан в 1807 году по образцу Берлинской певческой академии хормейстером и органистом Антоном Драйсигом.

В 1830—1857 гг. академией руководил Иоганн Готлоб Шнайдер, в 1857—1867 гг. — Адольф Рейхель, затем до 1873 г. Густав Меркель, с ней также постоянно сотрудничал в качестве дирижёра Адольф Бласман: в зрелый период состав коллектива доходил до 100 хористов. Среди заметных страниц истории коллектива — гастроли в Санкт-Петербурге в 1839 г., в ходе которых впервые в России была исполнена Торжественная месса Людвига ван Бетховена, и участие в исполнении Девятой симфонии Бетховена под управлением Рихарда Вагнера (1846); кроме того, академия пропагандировала в Дрездене хоровую музыку Иоганна Себастьяна Баха. Известно также, что репетиции Академии посещал Эрнст Теодор Амадей Гофман в период работы над статьёй «Старая и новая церковная музыка». В 1865 г. Академия Драйсига выступила основным организатором первого фестиваля Немецкого певческого союза, прошедшего в Дрездене и собравшего множество германских хоров. Затем, с возникновением в Дрездене других постоянно действующих хоровых коллективов, значение Академии Драйсига стало ослабевать, и в середине 1930-х гг. она прекратила своё существование.

Примечания

Литература 

 Otto Schmid. Geschichte der Dreyßigschen Sing-Akademie zu Dresden. Zur 100-jährigen Jubelfeier (5. März 1907). — Dresden, 1907.
 Die Dreyßigsche Singakademie in Dresden. Bach im Exil. // Bach und die Nachwelt. / Hg. von Michael Heinemann und Hans-Joachim Hinrichsen. — Bd. 1 (Laaber 1997). — S. 327—347.

Ссылки 
 Dreyssig’sche Singakademie <Dresden> // Musica migrans: Musikinstitutionen in Mittel- und Osteuropa 

Хоры Германии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1807 году
Музыкальные коллективы по алфавиту